Příjmení McMahon nese více různých osobností:

 James McMahon (* ????) – americký hutní inženýr a amatérský astronom
 Julian McMahon (* 1968) – australský herec
 Linda McMahonová (* 1948) – americká profesionální wrestlingová magnátka a politička
 Shane McMahon (* 1970) – americký podnikatel
 Stephanie McMahon (* 1976) – americká korporátní manažerka
 Vince McMahon (* 1945) – americký profesionální wrestlingový zakladatel, hlasatel, komentátor, filmový producent, herec a příležitostný profesionální wrestler
 William McMahon (1908–1988) – australský politik

Externí odkazy